Brewton peut désigner :
Brewton, ville de l'Alabama ;
East Brewton en Alabama ;
  ville de l'État de Géorgie.

 Maia Brewton (née en 1977), actrice américaine ;
 , journaliste américain.